Das bucklige Pferdchen () bezeichnet:

 Das bucklige Pferdchen (Märchen), Märchen des russischen Schriftstellers Pjotr Jerschow aus dem Jahr 1834
 Das bucklige Pferdchen (Ballett), auf Jerschows Märchen basierendes Ballett von Arthur Saint-Léon und Cesare Pugni aus dem Jahr 1864
 Das bucklige Pferdchen (Oper), auf Jerschows Märchen basierende Oper von Ilja Wilenski aus dem Jahr 1935
 Das bucklige Pferdchen (Zeichentrickfilm), auf Jerschows Märchen basierender Zeichentrickfilm des Regisseurs Iwan Iwanow-Wano aus dem Jahr 1947 und dessen Neuverfilmung aus dem Jahr 1975
 Das bucklige Pferdchen (Schtschedrin), auf Jerschows Märchen basierendes Ballett in vier Akten des Komponisten Rodion Schtschedrin aus dem Jahr 1955(?)

Siehe auch:
 Das Wunderpferdchen, auf Jerschows Märchen basierender Spielfilm des Regisseurs Alexander Rou aus dem Jahr 1941
 Konjok-Gorbunok, ein nach dem Märchen benanntes sowjetisches Flugzeug von 1923